Господи́н:

 Господин — владыка, повелитель, хозяин раба или крепостного.
 Господин — человек, по внешнему виду принадлежащий к дворянам (устаревшее).
 Господин (сударь) — вежливое обращение.
 Господин — одна из категорий Верхних в БДСМ.

См. также 
 Господь